Plaats in Indonesië
 Kerten (Gantiwarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kerten (Laweyan), een plaats in het bestuurlijke gebied Surakarta in de provincie Midden-Java